Ви́ктор Никола́евич Зо́рькин (род. 20 июля 1951 года) — полковник КГБ СССР, командир 12-го отделения (Алма-Ата) группы «А» Седьмого управления КГБ СССР (ныне спецподразделение «Альфа»). В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью: административный директор АО «ОХК «Уралхим» и член совета директоров ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат».

Биография

Военная деятельность 
Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ в 1972 году, Высшую школу КГБ СССР. Служил в военной контрразведке и группе «А» Седьмого управления КГБ СССР, также известной как «Альфа».

С февраля по июль 1981 года Зорькин как глава отряда из группы «А» численностью 15 человек в составе отряда «Каскад-2» служил в Афганистане. Его группа обеспечивала силовое прикрытие оперативно-поисковых мероприятий, собирала информацию об отрядах душманов в окрестностях Кабула, изымала оружие из тайников и обеспечивала безопасность агитационных отрядов. Осуществляла охрану чрезвычайного и полномочного посла Ф. А. Табеева. В январе 1983 года его отряд разгромил банду моджахеда Каль-Куддуза: отряд численностью от 70 до 100 человек попал в засаду «альфовцев», потеряв в первые моменты боя семь-восемь человек, а затем был полностью разгромлен; главарь банды был арестован и вывезен в Москву. 20 сентября 1986 года группа «А» участвовала в освобождении заложников, захваченных тремя дезертирами в самолёте Ту-134, штурмом командовал Зорькин.

С апреля 1990 по 1991 годы Зорькин командовал 12-й группой в составе «Альфы», штаб группы располагался в Алма-Ате. После распада СССР служил в Главном управлении охраны Российской Федерации и Службе безопасности президента Российской Федерации. Уволился в звании полковника, занимал на момент увольнения должность заместителя начальника Службы безопасности Президента Российской Федерации. Награждён двумя орденами Красной Звезды и медалями. Женат.

Предприниматель 
После отставки Зорькин работал в Управлении безопасности Мосбизнесбанка (1997—1998) и Управлении охраны одного из подразделений «Лукойла» (1998—2000). В феврале 2001 года назначен вице-президентом и гендиректором Ассоциации ветеранов и сотрудников Служб безопасности Президента, президентом которой был А. В. Коржаков.

Занимал следующие должности как предприниматель и руководитель:
 Апрель 2002 — 2003: старший вице-президент АК «СИБУР» по персоналу, безопасности и связям с государственными органами
 2003—2004: заместитель генерального директора по аналитической деятельности и по управлению персоналом в ООО «ГАЗ МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ»
 2004—2005: старший вице-президент по перспективному развитию и первый вице-президент ООО «Неотэк-групп»
 2005—2007: заместитель генерального директора по административной работе и директор административного департамента ООО «Конструктивное бюро»
 2007—н.в.: административный директор ООО (позже ОАО) УК «Уралхим»
 2008—н.в.: член совета директоров ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат»

Примечания

Ссылки 
 

Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники группы «Альфа»
Сотрудники Федеральной службы охраны
Участники Афганской войны (1979—1989)
Выпускники Московского пограничного института ФСБ России
Выпускники Высшей школы КГБ СССР